Az Amerikai Egyesült Államok a nagy-britanniai Londonban megrendezett 2012. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 31 sportágban 530 sportoló képviselte, akik összesen 103 érmet szereztek.

Érmesek

Asztalitenisz 

Férfi

Női

Atlétika 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
****** - hat másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Birkózás

Férfi 
Kötöttfogású

Szabadfogású

Női 
Szabadfogású

Cselgáncs 

Férfi

Női

Evezés 

Férfi

Női

Gyeplabda

Női

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

A 11. helyért

Íjászat 

Férfi

Női

Kajak-kenu

Síkvízi 
Férfi

Női

Szlalom

Kerékpározás

BMX

Hegyi-kerékpározás

Országúti kerékpározás 
Férfi

Női

Pálya-kerékpározás 
Sprintversenyek

Üldözőversenyek

Omnium

Kosárlabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Elődöntők

Döntő

Női

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Labdarúgás

Női

Eredmények 

Csoportkör
G csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Lovaglás 

Díjlovaglás

Díjugratás

Lovastusa

Műugrás 

Férfi

Női

Ökölvívás 

Férfi

Női

*A mérkőzést eredetileg az indiai versenyző nyerte 13–11-re, azonban az eredményt utólag az amerikai versenyző javára, 15–13-ra módosították.

Öttusa 

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Röplabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Negyeddöntő

Női

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Strandröplabda

Férfi

Női

Sportlövészet 

Férfi

Női

* - nyolc másik versenyzővel azonos eredményt ért el, szétlövés után 51,3 ponttal a hatodik helyen végzett.
** - négy másik versenyzővel azonos eredményt ért el, szétlövés után 51,2 ponttal a 3. helyen végzett
*** - négy másik versenyzővel azonos eredményt ért el, szétlövés után 51,5 ponttal a 2. helyen végzett

Súlyemelés 

Férfi

Női

Szinkronúszás

Taekwondo 

Férfi

Női

Tenisz 

Férfi

Női

Vegyes

Tollaslabda

Torna 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Ritmikus gimnasztika

Trambulin

Triatlon

Úszás 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el, szétúszásban 25,16 mp idővel a 2. lett és kiesett

Vitorlázás 

Férfi

Női

* - kizárták
** - kizárták (korai rajt)

Vívás 

Férfi

Női

Vízilabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Negyeddöntő

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Női

Eredmények 
Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Jegyzetek

Források 

N2012
Amerikai Egyesült Allamok